Ромулея () — род многолетних травянистых клубнелуковичных растений семейства Ирисовые. Включает более 100 видов, произрастающих в Средиземноморье, на Аравийском полуострове, в Африке до Капской провинции включительно.

Таксономия 
Род назван в честь легендарного основателя Рима Ромула.

Ботаническое описание 
Клубнелуковица 1,5-3 см в диаметре, плоская или округлая; кроющие чешуи плёнчатые, опадающие. Стебель простой или ветвистый, недоразвитый, одноцветковый. Пучок узколинейных или нитевидных листьев у основания стебля, обычно листья превосходят стебель по длине. Цветки обычно одиночные, 2-3 см в диаметре, в зависимости от вида имеют жёлтую, розовую, пурпурную или фиолетовую окраску. Семена обычно округлые, в трёхгнёздной округлой или эллиптической многосемянной коробочке.

Выращивание 
В районах с субтропическим климатом ряд видов ромулеи выращивают в качестве весенне- или осеннецветущих многолетников открытого грунта для альпийских горок. В культуре подобна крокусу. Существенных морозов ромулея не переносит.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 109 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 , или Ромулея бульбокодиум

Галерея

Литература

Примечания

Ссылки 
 Pacific Bulb Society: Romulea

Ирисовые
Флора Евразии
Флора Африки